Rätia, een internationale trein tussen Zwitserland en Duitsland
Ratia (India), een plaats en gemeente in India